Мичел Браун (, ) аргентински је глумац и модел.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Аргентински глумци